HC Škoda Pilsen; een ijshockeyclub uit de Tsjechische stad Pilsen
 FC Viktoria Pilsen; een voetbalclub uit de Tsjechische stad Pilsen die tussen 1949 en 1952 Sokol Škoda Pilsen heette, tussen 1962 en 1965 TJ Spartak LZ Pilsen en tussen 1965 en 1993 TJ Škoda Pilsen